Przemysł II
 Przemysław II cieszyński